Chana kan syfta på:

Geografi

Kina 
1 Chana (socken), Tibet,

Mexiko 
2 Chana, Mexiko, ort, Chiapas, Tenejapa, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar